Als Knorpelhaft bezeichnet man eine knorpelige Verbindung zwischen zwei Knochen. Die Knorpelhaft ist ein unechtes Gelenk.

 Zu Verbindungen durch Faserknorpel (Schambeinfuge, Bandscheiben), siehe Symphyse
 Zu Verbindungen durch hyaline Knorpel (zwischen Schädelknochen der Schädelbasis, den beiden Hälften des Unterkiefers, den Knochenstücken des Brustbeins), siehe Synchondrose

Siehe auch:
 Syndesmose (Bandhaft)
 Synostose (Knochenhaft)